La competizione della carabina 50 metri a terra di tiro a segno ai Giochi della XVII Olimpiade si è svolta i giorni 9 e 10 settembre 1960 al Poligono di Tiro Umberto I a Roma.

Risultati

Qualificazioni 
Due gruppi di qualificazioni. 4 riprese da 10 colpi. I migliori 27 di ogni gruppo accedevano alla finale

1º Gruppo

2º Gruppo

1º Gruppo 
6 riprese da 10 colpi.

Bibliografia

Collegamenti esterni 

C1